

Persone
Ashraf Aman (1943) – alpinista pakistano
Charles Aman (1887-1936) – canottiere statunitense
Hamad Aman (1989) – calciatore kuwaitiano
Mohammed Aman (1994) – mezzofondista etiope
Theodor Aman (1831-1891) – pittore rumeno di origini armene
Zeenat Aman (1951) – modella e attrice indiana

Altro
Aman – continente di Arda, l'universo immaginario creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien
Aman – servizio centrale di intelligence militare di Israele
Aman – personaggio della Bibbia
Good Morning Aman – film del 2009 diretto da Claudio Noce
AMAN – acronimo dellAcademia Militar das Agulhas Negras